Борис Викторович Шульгин ( — 29 сентября 1953, Брюссель) — генерал-майор, командующий 116-й пехотной дивизией, участник Белого движения.

Биография 
Из потомственных дворян Новгородской губернии. Сын действительного статского советника Виктора Ивановича Шульгина и Софии Андреевны Бороздиной.

В 1889 году поступил в Пажеский корпус, по окончании которого в 1897 году выпущен был подпоручиком в лейб-гвардии Преображенский полк. Произведен в поручики 6 декабря 1901 года, в штабс-капитаны — 6 декабря 1905 года, в капитаны — 27 августа 1909 года. 28 апреля 1912 года назначен исправляющим должность начальника Гагринской климатической станции, с оставлением в списках Преображенского полка.

В Первую мировую войну вступил в должности начальника команды конных разведчиков лейб-гвардии Преображенского полка. 30 июля 1915 года произведен в полковники на вакансию. 4 августа 1916 года назначен командиром 13-го Особого пехотного полка, а 23 мая 1917 года — командующим бригадой 3-й Особой пехотной дивизии. 16 сентября 1917 года произведен в генерал-майоры с назначением командующим 116-й пехотной дивизией.

После Октябрьской революции и демобилизации армии вернулся в Петроград. Весной—летом 1918 года был участником антисоветской организации, в это же время его сестра Вера содержала кафе «Goutes» на Кирочной улице, служившее вербовочным пунктом и местом встреч для этой организации. Вера Викторовна Шульгина была арестована Петроградской ЧК 24 августа 1918 года и расстреляна 13 декабря того же года.

Летом 1918 года генерал-майор Шульгин выехал на Юг России, был членом монархического союза «Наша Родина» в Киеве. Затем участвовал в Белом движении в составе ВСЮР и Русской армии Врангеля, до 20 августа 1920 года был командиром гвардейской бригады.

В эмиграции в Бельгии. Скончался в 1953 году близ Брюсселя. Был женат.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й ст. (ВП 29.05.1906)
 Орден Святой Анны 3-й ст. (1906)
 Орден Святого Станислава 2-й ст. (ВП 6.12.1910)
 Орден Святой Анны 2-й ст. с мечами (ВП 28.10.1914)
 Орден Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (ВП 12.02.1915)
 мечи и бант к ордену Св. Станислава 3-й ст. (ВП 30.04.1915)
 мечи и бант к ордену Св. Анны 3-й ст. (ВП 15.09.1915)
 Орден Святого Владимира 3-й ст. с мечами (ВП 19.04.1916)

Примечания

Источники 
 Фрейман О. Р. Пажи за 185 лет (1711—1896). Биографии бывших пажей с портретами. — Фридрихсгамн, 1894—1897. — С. 761.
 
 Волков С. В. Белое движение. Энциклопедия гражданской войны. — СПб.: «Нева», 2002.
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том 2. Л—Я. — М., 2009.
 Зубов Ю. В. Лейб-гвардии Преображенский полк: с полком прадедов и дедов в великую войну 1914—1917 гг. — М., 2014.
 

Выпускники Пажеского корпуса
Преображенцы
Командиры дивизий в Первой мировой войне (Россия)
Генерал-майоры (Российская республика)
Генерал-майоры России (Белое движение)
Русские эмигранты первой волны в Бельгии